Bas Belder (né en 1946), homme politique néerlandais ;
 Dylan De Belder (né en 1992), footballeur belge ;
 Jelena de Belder-Kovačič (1925-2003), botaniste belge ;
 Pieter-Jan Belder (né en 1966), claveciniste, forte-pianiste et néerlandais.